Elefterios „Lefteris” Fafalis (gr. Ελευθέριος „Λευτέρης” Φάφαλης; ur. 17 lutego 1976 w Monachium) – grecki biegacz narciarski.

Fafalis jest czterokrotnym olimpijczykiem: 1998, 2002, 2006, 2010. Na żadnych igrzyskach olimpijskich nie uzyskał medalu. Podczas Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w 2002 oraz 2006, był chorążym reprezentacji Grecji.

Najlepszy rezultat uzyskał podczas Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2007 w sprincie drużynowym uzyskał 18. miejsce wraz z Grigorisem Moschovakosem.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Lefteris Fafalis w bazie Międzynarodowej Federacji Narciarskiej 

Urodzeni w 1976
Greccy olimpijczycy
Greccy biegacze narciarscy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1998
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2002
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Ludzie urodzeni w Monachium